Примроуз — фамилия:

 Примроуз, Арчибальд Филипп, 5-й граф Розбери (1847—1929) — 48-й премьер-министр Великобритании.
 Примроуз, Уильям (1904—1982) — шотландский альтист, педагог.